— река в Японии на острове Хонсю, протекает по территории префектур Ивате и Мияги. Является крупнейшей по площади бассейна в регионе Тохоку.

Длина реки составляет 249 км, на территории её бассейна (10150 км²) проживает около 1,48 млн человек. Согласно японской классификации, Китаками является рекой первого класса.

В период Эдо являлась важной частью водного пути для доставки риса, выращенного в долине Китаками, в столицу Эдо. Протекает через города Мориока, Ханамаки, Китаками, Осю, Итиносеки, Исиномаки и Томе.

В бассейне реки — пять водохранилищ.

Примечания 

Реки, впадающие в Тихий океан (Азия)
Реки префектуры Ивате
Реки Хонсю
Реки Мияги